Detjen ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Detjen (* 1936), deutscher Zeitungsverleger
 Heinrich Detjen (1899–1968), saarländischer Politiker
 Joachim Detjen (* 1948), deutscher Politikwissenschaftler
 Jörg Detjen (* 1953), deutscher Politiker (Die Linke)
 Klaus Detjen (* 1943), deutscher Buchgestalter
 Marion Detjen (* 1969), deutsche Historikerin und Publizistin
 Michael Detjen (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Stephan Detjen (* 1965), deutscher Hörfunkjournalist

Siehe auch:
 Deetjen
 Detje